Berling kan syfta på:

 Gösta Berling – huvudperson i romanen Gösta Berlings saga skriven av Selma Lagerlöf
 Berling (dvärg) – en dvärg i nordisk mytologi
 Berling (släkt) – en svensk-dansk släkt
 Berling, Moselle – en fransk kommun i departementet Moselle
 Berling antikva – ett typsnitt
 Berling Media –  en svensk förlagskoncern
 Berlingska boktryckeriet – ett boktryckeri i Lund; senare verksamhet har varit förlagd till Arlöv under namnet Berlings Grafiska AB

Se även 
Berglin
Berglind
Bergling